Шара́пова Охо́та:
 Шарапова Охота — посёлок в Серпуховском районе Московской области
 Шарапова Охота — станция Курского направления МЖД